Der Landkreis Döbeln war von 1990 bis 2008 ein Landkreis in der Mitte des Freistaates Sachsen, sein Gebiet gehört heute zum Landkreis Mittelsachsen. Sitz der Kreisverwaltung war Döbeln.

Geographie 
Nachbarkreise waren zuletzt im Norden der Landkreis Torgau-Oschatz, im Osten die Landkreise Riesa-Großenhain und Meißen, im Süden der Landkreis Mittweida und im Westen der Muldentalkreis.

Geschichte 
Als geografische Einheit existierte bereits im Königreich Sachsen die Amtshauptmannschaft Döbeln und später in der DDR der Kreis Döbeln im Bezirk Leipzig.

Im Zuge der Sächsischen Kreisreform 2008 fusionierte der Landkreis Döbeln mit den Landkreisen Freiberg und Mittweida zum Landkreis Mittelsachsen. Bis dahin war der Landkreis Döbeln der einzige in Sachsen, dessen Kreisgrenzen seit 1952 durch eine Eingliederung 1993 kaum verändert wurden.

Politik

Landrat 

 Klemens Lipus (CDU) (22. Mai 1990 – 15. Februar 1993)
 Manfred Graetz (CDU) (15. Februar 1993 – 31. Juli 2008)

Kreistag 

Im letzten Kreistag vor der Fusion 2008 verteilten sich die 50 Sitze wie folgt:

Wappen 

Blasonierung: „Gespaltenen von Gold und Silber/Grün vorn ein schwarzer Meißner Löwe, hinten das Döbelner Stadtwappen.“

Einwohnerentwicklung 

Entwicklung der Einwohnerzahl (ab 1990 Stichtag 31. Dezember):
 3. Oktober 1990: 87.751
 1990: 86.834
 1991: 84.792
 1992: 83.820
 1993: 82.953
 1994: 82.155
 1995: 81.555
 1996: 80.927
 1997: 80.385
 1998: 79.821
 1999: 79.018
 2000: 77.942
 2001: 76.681
 2002: 75.523
 2003: 74.342
 2004: 73.379
 2005: 72.545
 2006: 71.528
 2007: 70.533
 30. Juni 2008: 70.169

Wirtschaft und Infrastruktur

Wirtschaft 
Wichtigste Arbeitgeber waren das traditionell in Waldheim und Döbeln ansässige Kosmetikunternehmen Florena (Beiersdorf AG), sowie neuangesiedelte Firmen des produzierenden Gewerbes (beispielsweise der Kfz-Zulieferer Autoliv und der Briefkasten-Hersteller Renz).

Die ausgeschriebenen Gewerbeflächen (Gewerbegebiete) waren in den verschiedenen Städten des Landkreises unterschiedlich ausgelastet. In der Kreisstadt Döbeln waren zuletzt dank starker Ansiedlungen nur noch Restflächen verfügbar, während andere Gebiete größtenteils noch unbebaut waren.

Verkehrsanbindung 
 Straßenverkehr
Der Landkreis Döbeln lag verkehrsgünstig an der Bundesautobahn 14 (Anschlussstellen Döbeln-Nord, Döbeln-Ost und Leisnig) sowie an den Bundesstraßen 169 und 175.

 Schienenverkehr
Ferner befand sich in Döbeln ein Eisenbahnknotenpunkt. Zentral erschlossen wurde der Landkreis mit den Strecken Riesa–Chemnitz und Borsdorf–Coswig, daneben waren die Strecken Roßwein–Niederwiesa, Waldheim–Kriebethal und Waldheim–Rochlitz von nur untergeordneter Bedeutung. Zudem wurden Teile des Landkreises durch Schmalspurbahnen erschlossen, dies waren die Strecken Nebitzschen–Kroptewitz, Oschatz–Mügeln–Döbeln und Wilsdruff–Gärtitz, allerdings wurden die den Landkreis berührenden Streckenteile bereits in den 1960er- und 70er Jahren stillgelegt.

Bevölkerungsdaten der Städte und Gemeinden 
Bevölkerungsübersicht aller 39 Gemeinden des Landkreises, die 1990 vorhanden waren.

Gemeindegebietsveränderungen von 1991 bis 2008

Auflösung 2008 

Die Gemeindeanzahl verkleinerte sich in 18 Jahren von 39 auf 13.

Verwaltungsgemeinschaften
 Verwaltungsgemeinschaft Döbeln mit den Mitgliedsgemeinden Döbeln und Ebersbach
 Verwaltungsgemeinschaft Ostrau mit den Mitgliedsgemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig
 Verwaltungsgemeinschaft Roßwein mit den Mitgliedsgemeinden Niederstriegis und Roßwein
 Verwaltungsgemeinschaft Waldheim mit den Mitgliedsgemeinden Waldheim und Ziegra-Knobelsdorf

Kfz-Kennzeichen 
Anfang 1991 erhielt der Landkreis das Unterscheidungszeichen DL. Es wurde bis zum 31. Juli 2008 ausgegeben. Seit dem 9. November 2012 ist es im Landkreis Mittelsachsen erhältlich.
(Kennzeichenliberalisierung)

Es wurden zunächst nur Kennzeichen mit den Buchstaben A bis Z und den Zahlen von 1 bis 999 sowie mit den Buchstabenpaaren AA bis ZZ und den Zahlen von 1 bis 99 ausgegeben. Im Jahr 1996 wurden kurzfristig als Notmaßnahme auch Kennzeichen mit den Buchstabenpaaren AA und AB und den Zahlen von 100 bis 999 vergeben.

Weblinks

Einzelnachweise 

Dobeln
Landkreis Dobeln
Landkreis Dobeln